Капрара () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Капрара, Альберт (1630—1685) — австрийский генерал и дипломат.
 Капрара, Джованни (род. 1962) — итальянский волейбольный тренер, главный тренер женской сборной России в 2005—2008.
 Капрара, Джованни Баттиста (1753—1810) — итальянский кардинал и дипломат.
 Капрара, Дэвид (род. 1955) — американский политик, член Республиканской партии от штата Виргиния.
 Капрара, Корнелио (1703—1765) — итальянский кардинал.
  (род. 1944) — итальянский журналист и политический деятель.
 Капрара, Эней-Сильвий (1631—1701) — австрийский фельдмаршал.